Meteorológia
 Trópusi vihar, meteorológiai jelenség, olyan trópusi ciklon, amely szeleinek sebessége nagyobb 61 km/h-nál, de nem haladja meg a 117 km/h-t

Filmcímek
 Trópusi vihar, eredeti címe Ebb Tide, 1937-es amerikai film, rendezte  James P. Hogan  
 Trópusi vihar, eredeti címe Tropic Thunder, 2008-as amerikai film, rendezte Ben Stiller